Geoff Huston ist der Name folgender Personen:

* Geoff Huston (* 1956), australischer Informatiker und Internetpionier
 Geoff Huston (Basketballspieler) (* 1957), US-amerikanischer Basketballspieler